A eleição municipal de Boa Vista em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito à época era Almir Queirós (PMDB). Foi eleito o novo prefeito Sílvio Leite (PMDB), derrotando Ottomar Pinto (PTB).

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno

Eleito

Não eleito 

Boa Vista-RR